Kaunismäki peut faire référence à :

Patronyme 

 Ari Kaunismäki, est un karatéka finlandais ;
 Juha Kaunismäki (1979-), est un joueur de hockey sur glace possédant la nationalité finlandaise et norvégienne ;

Homonymie de patronyme